St.-Georgs-Bruderschaft steht für:
 St.-Georgs-Bruderschaft, Patriziergesellschaften des Spätmittelalters (gegründet vor 1350)
 Georgsritter, durch Kaiser Maximilian I. errichtete St.-Georgs-Bruderschaft der „Gekrönten Ritter“

 Siehe auch:
 Bruderschaft (Übersicht)